Jan Milíč může být:

 Jan Milíč z Kroměříže († 1374) – český reformní kazatel 14. století
…a podle něj pojmenovaný:
 Jan Milíč Lochman (1922–2004) – český protestantský teolog a duchovní